Юниорский турнир УЕФА 1972 года — 25-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 13 по 22 мая в Испании. Англичане в 5-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Участники финального турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Испании
Футбол в Европе в 1972 году
Май 1972 года
Чемпионаты Европы в 1972 году
Чемпионаты Европы в Испании
Спорт в Испании в 1972 году